Тресе де Септијембре има више значења:

 Тресе де Септијембре (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тресе де Септијембре (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тресе де Септијембре (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику